Cernenko, Cernenco, Cernencu:
 Albert Cernenko
 Elena Cernenko
 Constantin Ustinovici Cernenko

Vezi și 
 Cerna (nume de familie)
 Cerna (dezambiguizare)

 Listă de nume românești - litera P

Nume de familie ucrainene